Cerezo común, también llamados cerezo borde, cerezo bravío, guindo garrafal o cerezo mollar, puede referirse a:

 el nombre común de la planta Prunus avium; o
 el nombre común de la planta Prunus cerasus.